La Mine qui ne payait pas de mine (titre original : The Mystery of Death Trap Mine) est un roman de Robert Arthur, Jr. et de  paru en 1976 aux États-Unis, faisant partie de la série policière pour adolescents Les Trois Jeunes Détectives.

Traduit par Claude Voilier, avec des illustrations de Jacques Poirier, le roman est paru une première fois en France en 1978, puis en 1998 dans le cadre d'une réédition.

La rédaction du roman fut attribuée à Alfred Hitchcock pour des motifs publicitaires et de marketing dans les éditions de 1968 à 1980.

Résumé 
« Les trois jeunes détectives » (Hannibal Jones, Peter Crentch et Bob Andy) reçoivent dans leur « quartier général » la visite de Doris Jamison, une adolescente de leur âge qu'ils ont aidée dans une précédente aventure. La jeune fille soupçonne un mystère en lien avec une mine d'argent, épuisée et abandonnée depuis une quarantaine d'années, qui a été achetée le mois précédent à son oncle, Harrison Osborne (« oncle Harry ») par le millionnaire Wesley Thrugon...

Les trois jeunes gens quittent donc leur Californie natale et se rendent avec Doris à Twin Lakes, dans le Nevada. Ils sont reçus par l'oncle Harry et font la connaissance de l'employée de maison de l'oncle, Magdalena, et de la sympathique voisine, Mme Macomber.

« La Mine de la mort », puisqu'on la surnomme ainsi depuis qu'une femme y avait jadis été retrouvée morte, avait été exploitée pour le minerai d'argent qu'elle recelait. Lorsqu'elle a été épuisée, les habitants de Twin Lakes ont quitté la région. La bourgade jadis florissante est devenu un petit village. Pourquoi Wesley Thrugon l'a-t-il rachetée et a-t-il employé deux Mexicains pour rouvrir la mine ?

Les aventuriers se rendent donc à la mine, où ils rencontrent Wesley Thrugon. L'homme leur fait une mauvaise impression et leur ordonne de décamper. Mais Doris a eu le temps de faire quelques dizaines de mètres dans la mine : elle y a vu, dans une petite fosse, un cadavre décomposé ! Wesley Thrugon leur dit qu'il a découvert ce cadavre le matin même et qu'il va avertir le shérif du comté.

Les trois jeunes ne sont pas convaincus par ces affirmations. Wesley Thrugon est-il celui qu'il prétend être ? Est-il un imposteur ?

La nuit qui suit, les jeunes gens entendent des coups de feu tirés depuis la mine : pour quelle raison ces coups de feu sont-ils faits ?

Les Trois Détectives découvrent que le cadavre pourrait être le corps de Gilbert Morgan, un braqueur de banques qui avait été condamné à plusieurs années de prison pour ses forfaits et qui a été libéré sur parole cinq ans auparavant. Mais quelques mois après sa libération, il avait disparu et nul ne l'a revu depuis.

Les aventuriers font des recherches dans les archives du journal local de Twin Lakes. Ils en apprennent plus sur Gilbert Morgan ainsi que sur la fermeture définitive de la mine qui a eu lieu au moment où Morgan disparaissait.

Peu après, Peter Crentch surprend un rôdeur dans la grande d'oncle Harry. L'homme lance une machette dans sa direction. 

Pendant leur équipée dans la Mine de la mort, Hannibal a eu le temps de prendre un petit caillou contenant des traces dorées. Il fait analyser l'échantillon : le caillou contient de l'or. Se renseignant auprès de la voisine d'oncle Harry, Mme Macomber, ils apprennent que la mine n'a jamais contenu d'or, seulement de l'argent mêlé à du cuivre. Comment une mine d'argent peut-elle contenir des traces d'or ?

Poursuivant leur enquête, le Trio découvre que Gilbert Morgan faisait équipe, lors des holp up, avec deux autres hommes et une femme. Il semble que Morgan se soit enfui avec le « magot » de la bande. Se pourrait-il que Mme Macomber soit une complice des braqueurs et qu'elle soit liée au cadavre découvert dans la mine ? Se rendant chez elle, les trois jeunes gens trouvent une maison vide : Mme Macomber a décampé.

Les trois aventuriers se rendent une seconde fois à la mine. Ils y rencontrent deux bandits, Gasper et Manny, qui les menacent. Gasper est le rôdeur que Peter Crentch avait aperçu quelques jours auparavant. Les deux bandits, dont on ne tarde pas à apprendre qu'ils étaient les complices de Gilbert Morgan, prennent Doris et Peter comme otages et s'enfuient en voiture en direction du désert avec leurs deux otages. 

Le shérif du comté est appelé. Il organise une recherche avec l'aide d'un hélicoptère. Finalement, Doris et Peter, qui ont été abandonnés par les deux bandits à l'orée du désert du Nevada, sont retrouvés sains et saufs. Les deux bandits sont aussi très vite retrouvés.

Mme Macomber, qu'on soupçonnait être la complice des deux malfrats et de Gilbert Morgan, est retrouvée ligotée et baillonnée dans la mine. Loin d'être coupable, elle était victime. Elle avait en réalité reconnue en Wesley Thrugon un imposteur : le vrai Thrugon qu'elle avait connue dans son enfance avait les yeux noirs, et pas bleus comme cet imposteur, qui s'appelle en réalité John Manchester. L'homme a usurpé l'identité du millionnaire et a acheté la mine pour y mettre des traces d'or. Il avait tiré au fusil quelques nuits précédemment pour parsemer les murs de la mine de traces d'or. Il voulait la revendre à un « gogo » qui aurait cru procéder à une bonne affaire. S'il est un escroc, il n'est pas un tueur ni un braqueur : il n'a rien à voir avec Gilbert Morgan, Gasper et Manny. 

Mais alors, si le faux Wesley Thrugon ignorait tout de l'argent de Gilbert Morgan, et si Gasper et Manny étaient à la recherche du magot, où se trouve celui-ci ?

Hannibal le retrouve au sein du la grange d'oncle Harry, dans une Ford T qu'il n'utilisait plus depuis des décennies. Se sentant aux abois, Morgan avait caché le butin « provisoirement » dans le véhicule, avant de mourir dans la mine.

Dans l'épilogue, les trois aventuriers sont remerciés par Alfred Hitchcock. Hannibal Jones répond aux questions laissées en suspens. Toute l'affaire est éclaircie.

Notes et références

Remarque 
Le titre en anglais signifie « Le Mystère de la mine de la mort ».

Voir aussi

Articles connexes 
 Liste des romans de la Bibliothèque verte
 Le Trombone du diable, autre roman de la même série, il se déroule aussi sous terre.

Lien externe 
 
 
  le roman sur Three-investigators-books.com
 Site de la Bibliothèque verte

Roman Les Trois Jeunes Détectives
Roman américain paru en 1976
Roman d'aventures américain
Mine
Œuvre littéraire se déroulant en un lieu souterrain
Roman se déroulant au Nevada
Roman se déroulant dans les années 1970